Edenville – township della Contea di Midland, Michigan (Stati Uniti d'America)
Edenville – città della Municipalità locale di Ngwathe (Sudafrica)